Gerichtsherr steht für:
 Gerichtsherrschaft, zum Gerichtsherrn siehe  (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache)
 Richard der Gerichtsherr (858–921), fränkischer Adliger